Anzellotti bzw. Anzelotti ist der Familienname folgender Personen:

 Alba Anzellotti, auch Alba Ancellotti (1907–nach 1941), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Teodoro Anzellotti, auch Teodoro Anzelotti (geb. 1959), italienischer Akkordeonist

Siehe auch:
 Ancellotti